Zkratka PCM může mít tyto významy:
 Pulzně kódová modulace – z anglického Pulse-code modulation
 Polarizable continuum model – model polarizovaného kontinua, používaný při kvantově chemických výpočtech
 PC Magazín – český internetový magazín zabývající se počítači, operačními systémy a internetem
 Phase changing materials – Materiály uchovávající energii (tepelnou) na bázi absorpce latentního tepla.
 Řízení projektového cyklu – z anglického Project Cycle Management